Термин Парамо () может относиться к следующим понятиям:

 Парамо — неотропическая экосистема в Южной Америке.

Топонимы 
 Парамо — муниципалитет в провинции Луго, Испания.
 Парамо — город и муниципалитет в департаменте Сантандер, Колумбия.
 Парамо-Леонес — район в Испании, входит в провинцию Леон в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Педроса-дель-Парамо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Урдьялес-дель-Парамо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.